Национальный женский чемпионат Албании 2017/2018 — 9-й чемпионат Албании по футболу среди женщин, который начался в сентябре 2017 года, а закончится в мае 2018 года.

Участники 
В чемпионате 2017/18 годов принимает участие 11 команд, которые играют в 2 тура, то есть 20 матч всего.

Турнирная таблица 

Источник

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Женский чемпионат в Албании

Албания
Женский футбол в Албании
Спорт в Албании в 2017 году
Спорт в Албании в 2018 году